Gerd A. Müller (1932–1991) – niemiecki projektant przemysłowy
 Gerd Müller (1945–2021) – niemiecki piłkarz
 Gerd B. Müller (ur. 1953) – austriacki naukowiec
 Gerd Müller (ur. 1955) – niemiecki polityk

Zobacz też 
 Müller